

Кодрань — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Кодрань — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства